Silver Tower peut faire référence à:
 
 Silver Tower (Bruxelles)
 Silver Tower (Francfort)
 Silver Towers à New York